Mátyásdomb – község Fejér megyében, Magyarországon
 Mátyásdomb (Mačkovci) – település a Muravidéken, Szlovéniában